Muñosancho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñosancho (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñosancho (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar